Schutzgebiet bezeichnet:
 allgemein eine politische Verwaltungszone, siehe Protektorat
 diverse Kategorien im Natur- und Umweltschutz, siehe Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz
 ein städtebaulich geschützter Bereich zur Bewahrung der historischen Bausubstanz, siehe Denkmalschutzgebiet
 Zonen in der Luftreinhaltung, siehe Schutzgebiete nach Immissionsschutzrecht
 ein archäologisches Grabungsschutzgebiet
 einen Roman von Thomas von Steinaecker
im Speziellen:
 Deutsches Schutzgebiet, Bezeichnung der Kolonien des Deutschen Reiches

Siehe auch